Artas  o Artas de Messàpia, príncep dels messapis al temps de la guerra del Peloponès
 Artas (Betlem), vila de la governació de Betlem, al centre de Cisjordània
 Artas (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud 
 Artas (Isèra), municipi al departament de la Isèra (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)